1. divisjon 2020 – 72. edycja rozgrywek ligowych drugiego poziomu piłki nożnej mężczyzn w Norwegii. Ich sponsorem tytularnym była skandynawska grupa budownictwa mieszkaniowego OBOS, w związku z czym obowiązywała nazwa marketingowa OBOS-ligaen. Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i brało w niej udział 16 drużyn, grających systemem kołowym. Rozgrywki z powodu zagrożenia epidemicznego po wybuchu pandemii COVID-19 rozpoczęły się 3 lipca 2020, a zakończyły 13 grudnia 2020 (pierwotnie miały rozpocząć się 4 kwietnia 2020, a zakończyć 7 listopada 2020); ponadto w dniach 16 – 28 grudnia 2020 rozegrano mecze barażowe o awans do Eliteserien.

OBOS-ligaen

Drużyny 
W OBOS-ligaen w sezonie 2020 występowało 16 drużyn.

Objaśnienia:
 Przed startem rozgrywek Øygarden FK przejął licencję na grę w OBOS-ligaen od Nest-Sotra Fotball.

Stadiony

Rozgrywki 
W sezonie 2020 drużyny rozegrają 30 kolejek ligowych po osiem meczów (razem 240 spotkań) w dwóch rundach – wiosennej i jesiennej. 

Po zakończeniu sezonu mistrz oraz wicemistrz awansują bezpośrednio do Eliteserien, a najlepsza drużyna baraży między drużynami z miejsc 3–6 zagra w barażach o awans z 14. drużyną Eliteserien. Dwie ostatnie drużyny spadną bezpośrednio do PostNord-ligaen (2. divisjon), a 14. drużyna zagra w barażach o utrzymanie z najlepszym wicemistrzem PostNord-ligaen.

Tabela

Wyniki spotkań

Baraże

Baraże o grę w Eliteserien

Drużyny 
 W barażach o pozostanie w / awans do Eliteserien występowało 5 drużyn, które grały o jedno miejsce w Eliteserien w sezonie 2021:
 Mjøndalen IF – 14. drużyna Eliteserien
 Sogndal Fotball – 3. drużyna OBOS-ligaen
 Ranheim Fotball – 4. drużyna OBOS-ligaen
 Åsane Fotball – 5. drużyna OBOS-ligaen
 Raufoss IL – 6. drużyna OBOS-ligaen

1. runda 

 Åsane Fotball awansował do 2. rundy baraży o awans do Eliteserien.
 Raufoss IL pozostał w OBOS-ligaen.

2. runda 

 Ranheim Fotball awansował do 3. rundy baraży o awans do Eliteserien.
 Åsane Fotball pozostał w OBOS-ligaen.

3. runda 

 Sogndal Fotball awansował do 4. rundy (finałowej) baraży o awans do Eliteserien.
 Ranheim Fotball pozostał w OBOS-ligaen.

4. runda (finałowa) 

 Mjøndalen IF pozostał w Eliteserien.
 Sogndal Fotball pozostał w OBOS-ligaen.

Baraże o grę w OBOS-ligaen

Drużyny 
 W barażach o pozostanie w / awans do OBOS-ligaen występowało 3 drużyny, które grały o jedno miejsce w OBOS-ligaen w sezonie 2021:
 IL Stjørdals-Blink – 14. drużyna OBOS-ligaen
 Skeid Fotball – 2. drużyna grupy 1 PostNord-ligaen
 Asker Fotball – 2. drużyna grupy 2 PostNord-ligaen

1. runda 

 Asker Fotball awansował do 2. rundy (finałowej) baraży o awans do OBOS-ligaen.
 Skeid Fotball pozostał w PostNord-ligaen.

2. runda (finałowa) 

 IL Stjørdals-Blink pozostał w OBOS-ligaen.
 Asker Fotball pozostał w PostNord-ligaen.

Najlepsi strzelcy 

Źródło: .

Przypisy 

2020 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
2020 w Norwegii